Rezultati Odprtega prvenstva Francije 1972 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Billie Jean King je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Evonne Goolagong (finale)
  Nancy Gunter ()
  Billie Jean King (prvakinja)
  Rosie Casals (tretji krog)
  Françoise Dürr (polfinale)
  Virginia Wade (četrtfinale)
  Helga Masthoff (polfinale)
  Linda Tuero (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Ženske posamično
1972